Northwestern College (Iowa)
Northwestern College (Minnesota)
Northwestern-universiteit